Back Burn ist der Name folgender Wasserläufe in Schottland:

 Back Burn (Carewoodrig Burn), Zufluss des Carewoodrig Burn
 Back Burn (North Queich), Zufluss des North Queich
 Back Burn (Unthank Burn), Quellfluss des Unthank Burn